Сергей Белоус: Белоус, Сергей Александрович (род. 1971) — советский и молдавский футболист, молдавский и российский тренер.
 Белоус, Сергей Тимофеевич (род. 1970) — советский и российский футболист.